Гран-при Сизарс-пэласа 1981 года — пятнадцатый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1981 года. Прошёл на автодроме Сизарс-пэлас, в Лас-Вегасе, в США. Соревнования состоялись 17 октября 1981 года.

Гонка 

 

|}

 Директором гонки был актёр Пол Ньюман.
 Жиль Вильнёв дисквалифицирован за старт с неверной позиции.

Источники 
 Rob Walker (February, 1982). "1st Гран-при Las Vegas: The Chips Are Down". Road & Track, 136-140.
 Mike S. Lang (1992). Grand Prix!: Race-by-race account of Formula 1 World Championship motor racing. Volume 4: 1981 to 1984':, Haynes Publishing Group. ISBN 0-85429-733-2

Ссылки 
 
 
 

 

Гран-при Сизарс-пэласа